Vauville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Vauville (Calvados) im Département Calvados
 Vauville (Manche) im Département Manche